Les noms de plusieurs voies, places ou lieux, de pays ou de régions francophones, contiennent la date du six-juin, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

En Belgique :
 Événements non connus.

En France :
 Le , vers la fin de la Seconde Guerre mondiale :
 Commémoration du Jour J, débarquement allié en Normandie, marquant le début de la Bataille de Normandie.
 Le  :
 Une crue catastrophique de l'Ainan et de ses affluents cause de graves dégâts à Saint-Bueil et quatorze autres communes de l'Isère.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page

Graphies « Six-Juin » et « VI-Juin »

Odonymes sans millésime

En France

Toutes voies « … (du) Six-Juin »

Dans les autres pays ou régions francophones

Odonymes avec millésime

En France

Toutes voies « … du Six-Juin-1944 »

Dans les autres pays ou régions francophones

Graphie « 6-Juin »

Odonymes sans millésime

En France

Toutes voies « … du 6-Juin »

Dans les autres pays ou régions francophones

Odonymes avec millésime 

C'est la graphie la plus répandue, avec le millésime « 1944 ».

Cependant il existe au moins un odonyme contenant la date « 6-Juin-2002 » (cf. infra)

Décompte partiel

En France

« Rue (du) 6-Juin-1944 »

Autres voies « … (du) 6-Juin-1944 »

Toutes voies « … (du) 6-Juin-2002 »

Odonymes atypiques

Dans les autres pays ou régions francophones

Notes, références et localisations

Notes 

Néant

Références

Géolocalisations 

La mention éventuelle « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore répertorié dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing Cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième du mois est en lettres

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième du mois est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Néant

Voir aussi 

06
06,06